Danger Mouse (в переводе «Опасная мышь») может относиться к:

 Danger Mouse (1981 TV series) — британский анимационный телесериал 1981 года.
 Danger Mouse (2015 TV series) — римейк 2015 года британского анимационного телесериала.
 Danger Mouse — американский музыкант, диджей и продюсер.